Юхимчук Анатолій Петрович (* 1959) — народний депутат України 2-го скликання.
 Юхимчук Олександр Володимирович (1973—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища на -ук